Jabal Madsūs är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal Madsūs är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Jabal Madsūs är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är Jabal Şaḩrā',  meter över havet,  km nordväst om Jabal Madsūs. Runt Jabal Madsūs är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sharm el-Sheikh,  km öster om Jabal Madsūs. Trakten runt Jabal Madsūs är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 500 meter över havet eller högre